Die Prva Liga RS 2014/15 war die insgesamt 20. Saison der Republika Srpska und die 13. als nur noch zweithöchste Spielklasse Bosnien-Herzegowinas im Fußball der Männer. Sie begann am 16. August 2014 und endete am 6. Juni 2015.

Meister wurde der FK Rudar Prijedor.

Modus 
Die 14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister stieg in die Premijer Liga 2015/16 auf. Die letzten vier Vereine stiegen direkt in die drittklassige Druga Liga ab.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 

 o.W. = ohne Wertung

Weblinks 
 Prva Liga RS sportdc.net
 Details zu allen Saisonspielen FSRS Archiv

Einzelnachweise 

2014
Fußballsaison 2014/15